У́льсен (Olsen) — скандинавская фамилия:
 Ульсен, Адольф Аммунович (1900—1943) — советский летчик-испытатель, комбриг авиации.
 Ульсен, Робин (род. 1990) — шведский футболист датского происхождения.
 Ульсен, Эгиль Рогер (род. 1942) — норвежский футбольный тренер и футболист.

См. также 
 Ольсен
 Олсен